Wandsbek kan syfta på:

Wandsbek (stadsdelsområde) – ett stadsdelsområde i Hamburg
Wandsbek (stadsdel) – stadsdel i Hamburg, som fram till 1938 var en egen stad